Guacarí kan syfta på:

Colombia 

 Guacarí (kommun), Valle del Cauca, 
 Guacarí (ort), Valle del Cauca,